El término Naomi puede referirse a: 

Naomi, localidad estadounidense del estado de Pensilvania.
NAOMI (New Arcade Operation Machine Idea), un sistema basado en la tecnología del Sega Dreamcast.

También puede referirse al nombre propio:

Naomi Campbell, modelo británica.
Naomi Watts, actriz y productora australiana.
Naomi Russell, gimnasta australiana.
Naomi Russell, actriz porno estadounidense.
Naomi, nombre artístico de la luchadora Trinity Fatu.
Naomi St. Claire, actriz porno estadounidense.